MRUD — противопехотная осколочная направленного поражения управляемая мина.

Была разработана в начале 1970-х годов в Югославии. Её приняли на вооружение армии Югославии.

Является аналогом американской мины M18 Claymore.

Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (650 стальных шариков диаметром 5,5 мм), вылетающими в направлении противника.

Взрыв производится оператором с пульта управления при появлении противника в секторе поражения, или же при задевании солдата противника за обрывной датчик взрывателя. Сама мина взрывателями не комплектуется, а имеет в верхней части два гнезда с резьбой под взрыватели.

Тактико-технические характеристики

См. также 
 МОН-50
 ОЗМ-72

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20030614023246/http://mega.km.ru/weaponry/encyclop.asp?topic=War_Cont_PO0_3898&rubr=War_Cont_PO0_3898

Противопехотные мины
Управляемые мины
Мины Югославии